Backhouse kan syfta på

Edward Backhouse Eastwick, brittisk orientalist och diplomat.
James Backhouse, australisk botanist.
James Backhouse, Jr., brittisk botanist.
Roger Backhouse, brittisk amiral.
William Backhouse Astor, amerikansk affärsman.

Engelska efternamn